Зал славы шотландского футбола () — зал, посвящённый выдающимся футболистам и тренерам шотландского футбола. Располагается в Музее шотландского футбола на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, Шотландия.

Члены Зала славы номинируются ежегодно болельщиками, окончательный выбор делают эксперты. Церемония включения новых членов Зала слава проходит поздней осенью в Музее шотландского футбола.

Первая церемония: 2004 год 
  Джим Бакстер
  сэр Мэтт Басби
  Билли Бремнер
  Вилли Вудберн
  Хьюи Галлахер
  Джон Грейг
  Кенни Далглиш
  Джимми Джонстон
  Денис Лоу
  Джимми Макгрори
  Дэнни Макгрейн
  Дейв Макай
  Билли Макнилл
  Бобби Мердок
  Вилли Миллер
  Гордон Смит
  Джок Стейн
  Грэм Сунесс
  сэр Алекс Фергюсон
  Билл Шенкли

2005 год 
  Алекс Джеймс
  Джо Джордан
  Чарльз Кэмпбелл
  Бобби Леннокс
  Джим Маклейн
  Алекс Маклиш
  Алан Мортон
  Лоури Рейлли
  Джон Уайт
  Уильям Уодделл
  Джордж Янг

2006 год 
  Ричард Гаф
  Томми Геммелл
  Сэнди Джардин
  Дейви Купер
  Хенрик Ларссон
  Бриан Лаудруп
  Вилли Ормонд
  Джон Робертсон
  Билли Стил
  Томми Уокер
  Вилли Хендерсон

2007 год 
  Вилли Болд
  Эрик Колдоу
  Джимми Коуэн
  Алли Маккойст
  Роуз Рейлли
  Уолтер Смит
  Гордон Стракан
  Эдди Тернбулл
  Алан Хансен

2008 год 
  Арчи Геммилл
  Дерек Джонстон
  Джим Лейтон
  Билли Лидделл
  Иан Сент-Джон
  Билл Струт
  Джон Томсон
  Бобби Эванс

2009 год 
15 ноября прошла шестая церемония по чествованию новых членов Зала славы шотландского футбола. Заранее был известен лишь один лауреат, Мо Джонстон, остальные были названы на самом чествовании.

  Стив Арчибальд
  Алан Гилзин
  Мо Джонстон
  Джимми Дилейни
  Пол Ламберт
  Дэвид Мейклджон
  Вилли Мейли
  Берти Олд

2010 год 
15 ноября 2010 года в Зал славы были включены ещё шесть человек:

  Крейг Браун
  Энди Горам
  Бобби Джонстон
  Пол Макстей
  Дэвид Нейри
  Тини Уортон

2011 год 
14 ноября 2011 года состоялась очередная церемония включения в Зал славы. Этой чести удостоились ещё пять человек:

  Терри Бутчер
  Пэт Креранд
  Хью Макайлвенни
  Роберт Смит Макколл
  Ронни Симпсон

2012 год 
11 ноября 2012 года Зал славы пополнился ещё пятью членами:

  Фрэнк Маклинток
  Гордон Маккуин
  Боб Макфейл
  Пэт Стэнтон
  Эндрю Уотсон

2013 год 
10 ноября 2013 года в Зал славы были введены ещё шесть человек:

  Мартин Бакен
  Эдди Грей
  Томми Дохерти
  Алан Раф
  Скот Саймон
  Бобби Уокер

2014 год 
Вечером 26 октября 2014 года Зал славы пополнился пятью новыми членами:

  Билл Браун
  Питер Лоример
  Чарли Николас
  Дейви Уилсон
  Батальон Макрея

2015 год 
18 октября 2015 года Зал славы пополнился пятью новыми членами:

  Бобби Браун
  Джордж Грэм
  Стюард Хиллис
  Алли Маклауд
  Морис Молпас

2016 год 
Церемония, включившая в Зал славы ещё пять членов прошла 31 октября 2016 года:

  Гари Макаллистер
  Алекс Смит
  Джок Уоллес
  Джон Уорк
  Стиви Чалмерс

2017 год 
15 октября 2017 года в Зал славы было введено ещё восемь членов:

  Джон Кларк
  Джим Крейг
  Джон Макговерн
  Аллан Макгроу
  Арчи Макферсон
  Вилли Уоллес
  Куинз Парк
  Лиссабонские львы

2018 год 
21 октября 2018 года Зал славы пополнился ещё четырьмя членами:

  Иан Макмиллан
  Арчи Нокс
  Джули Флитинг
  Рой Эйткен

2019 год 
  Пэтси Галлахер
  Джо Гарпер
  Томми Маклин
  Джон Робертсон
  Колин Стейн
  Пол Старрок

См. также 
 Почётный список игроков сборной Шотландии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Музея шотландского футбола. Зал славы

Футбольные награды
Зал славы шотландского футбола